2 miejscowości w Polsce:
 Gradowiec – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Komarówka Podlaska
 Gradowiec – kolonia w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Wohyń